Jaws (attractie), een attractie in de Universal Studios Florida
 Jaws (boek), een boek van Peter Benchley
 Jaws (computerspel), een videospel uit 1987
 Jaws (film), een Amerikaanse film uit 1975 van Steven Spielberg gebaseerd op het gelijknamige boek
 Jaws (James Bond), een personage uit James Bondfilms
 Jaws (golfsurfstrand), een golfsurfstrand met golven tot 25 meter op Maui, Hawaï
 JAWS (schermlezer), een schermlezer voor Windows